Hatry ist der Familienname folgender Personen:

 Clarence Hatry (1888–1965), britischer Unternehmer
 Gilbert Hatry (1919–1992), französischer Historiker
 Jacques Maurice Hatry (1742–1802), französischer General
 Julius Hatry (1906–2000), deutscher Flugzeugingenieur
 Michael Hatry (* 1940), deutscher Schriftsteller
 Paul Hatry (1929–2010), belgischer Politiker